Вилайет Кастамону  () — вилайет Османской империи, который располагался на севере Малой Азии. Образованный в 1867 году вместо эялета Кастамону с площадью 50 тыс. км². В 1922 году вошёл в состав Турецкой республики и прекратил существование.

История 
В 1867 году в рамках реформы времен Танзимата эялет Кастамону было преобразовано в вилайет с тем же названием. За времена Османской империи не получила должного развития, поскольку основные магистрали и дороги, в основном, обходили границы вилайета. В правление султана Абдул-Хамида II Кастамону было одним из мест ссылки оппозиционеров. В 1906 году в городах вилайета состоялись выступления против увеличения налогов, за восстановление Конституции 1876 года. В конце концов вместе с выступлениями в Эрзуруме, Трабзоне и на Балканах это движение привело к победе в 1908 году младотурок.

Во время войн с Российской империей, балканскими государствами, во время Первой мировой войны, вилайет Кастамону был одним из важных центров набора в османские войска. В 1915 году порт Зонгулдак были уничтожены российским флотом. Порты Сином и Инеболу терпели нападения российских кораблей в 1915 и 1916 годах.

После свержения монархии население Кастамону весьма одобрительно отнеслось к правительству в Анкаре, поддержав создание Турецкой республики. Вместе с вилайетом Анкара Кастамону стал базой для сторонников Мустафы Кемаля. В 1922 году вилайет преобразованы в провинции Бартын, Чанкыры, Дюздже, Карабюк, Кастамону, Стамбул и Синоп.

Структура 
Состоял из 4 санджаков:
 Санджак Кастамону имел 8 каз: Кастамону, Инеболу, Сафранболу, Ташкёпрю, Дадай, Джиде, Тосья, Арач
 Санджак Чанкыры — 2 казы: Чанкыры, Черкеш
 Санджак Синоп — 3 казы: Синоп, Боябат, Аянджик.
 Санджак Болу — 9 каз: Болу, Эрегли, Бартын, Гереде, Гейнюк, Акчакоджа, Дюздже, Деврек, Мудурну. Этот санджак имел особый статус в составе вилайета.

Население 
По переписи 1885 году в провинции проживало 1 009 460 человек. Основу составляло турецкое население. Существовали общины понтийских греков, которые преобладали в городе Синоп. Первая мировая война негативно сказалась на демографии, количество жителей уменьшилось до 728,1 тыс. человек в 1920 году. В 1919—1923 годах понтийские греки подверглись нападениям и преследованию. Наконец в 1923 году их выселили в Грецию.

Экономика 
Кастамону был одним из экономически отсталых вилайетов империи. Основу составляли земледелие и животноводство. Выращивались пшеница (преимущественно в санджаках Чанкыры и Синоп), ячмень, кукуруза, нут, опий, рис, оливки, фрукты. Большинство продукции потреблялось в провинции, частично вывозилось в соседние вилайеты на территории Малой Азии. Основным потребителем фруктов из этого вилайета был Стамбул. В южных казах существовало производство шелка.

Выращивались также козы, овцы, крупный рогатый скот. Местные ремесленники использовали хлопка для изготовления различных тканей. Фабрики по изготовлению хлопчатобумажных тканей были только в Синопе.

Города Синоп и Инеболу были центрами добывания металлов. Также на территории вилайет осуществлялся добыча свинца и никеля. Значительные угольные копи располагались возле Эрегли и Болу. Угольные копи Эрегли с 1896 года эксплуатировались французской компанией, которая также взяла в концессию порт Зонгулдак. В 1914 году они было конфискованы османским правительством, а в 1917 году переданы в концессию немецкого банка. В 1916 году была построена первая железная дорога, соединившая города Болу и Зонгулдак. Она была проложена на средства немецких предпринимателей.

Источники 
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Kastamuni». Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
 G.W. Prothero, Anatolia, London, H.M. Stationery Office, 1920 (lire en ligne), p. 112
 Karpat, Kemal (1985). Ottoman Population, 1830—1914: Demographic and Social Characteristics. University of Wisconsin Press. ss. 180—185. ISBN 9780299091606.
 Aykut Kansu, The Revolution of 1908 in Turkey, Brill, Leiden, 1997

Вилайеты Османской империи
Кастамону (ил)